Фолк — розхоже найменування деяких музичних жанрів, а також топонім та прізвище.

Музичні жанри  
 Фолк-музика — 1) народна музика; 2) жанр популярної музики, який з'єднав традиційний музичний фольклор та рок-музику. 
 Інді-фолк — музичний жанр, створений в 1990-х під впливом естрадної фолк-музики 50-х, 60-х і початку 70-х, кантрі-музики та інді-року. 
 Латиноамериканський фолк — регіональний комплекс стилів фолк-музики, що сформувалися в країнах Латинської Америки. 
 Мідівал-фолк-рок — музичний жанр, що поєднує елементи ранньої музики та року. 
 Психоделічний фолк — музичний жанр, що склався в 1960-і на стику прогресивного фолку та психоделічного року. 
 Прогрессив-фолк — музичний жанр, який спочатку був політизованим типом американської народної музики. 
 Слов'янський фолк — комплекс стилів народної музики, що сформувався у слов'янських народів. 
 Турбо-фолк — музичний жанр, поєднання електронної та народної музики, що зародився на початку 1980-х в Югославії. 
 Фолк-метал — один з напрямків металу, що увібрав у себе елементи народної музики. 
 Фолк-панк — це музичний стиль, який змішує в собі елементи фольку та панк-року. 
 Фолк-рівайвл — тенденція молодих виконавців до популяризації традиційної музики своїх предків. 
 Фолк-рок — музичний жанр, що поєднує елементи фольку та року. 
 Електрик-фолк — піджанр фолк-року, розроблений наприкінці 1960-х в Англії на основі американського фолк-року.

Топоніми  
 Фолк — адміністративно-територіальний округ в штаті Південна Дакота (США). 
 Фолк — населений пункт в штаті Міннесота (США).

Інша  
 Фолк-хісторі — узагальнена назва сукупності праць, що претендують на науковість, але не є науковими літературно-публіцистичними роботами.